Ире́не Шо́ри (; ) — швейцарская кёрлингистка, чемпион мира и Европы среди женщин, чемпион мира среди смешанных пар. Запасной в команде Швейцарии на .

Достижения 
 : золото (, ).
 : бронза ().
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар: золото (2008, 2009).
 : золото (, , ), серебро (, , ), бронза ().
 : золото (), серебро ().

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу